істор. прийом, приймальний день в царському палаці ◆ Від нього на куртаг, а з куртаг приїхав додому збентежений. Д. І. Фонвізін., «До рідних», 1763—1774 р.
 Дьордь Куртаґ (; *19 лютого 1926, Лугож, Румунія) — угорський композитор.